Die Kuwait Open 2016 (offiziell: Kuwait Open 9-Ball Championship 2016) waren ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 24. Oktober bis 5. November 2016 im al-Ardhiya Youth Center in Kuwait ausgetragen wurde. Es war die erste Ausgabe der Kuwait Open.

Der Schotte Jayson Shaw gewann das Turnier durch einen 13:10-Sieg im Finale gegen den Taiwaner Chang Jung-Lin. Chang, der wenige Tage zuvor bereits das Finale der US Open erreicht hatte, übernahm durch den erneuten Finaleinzug den ersten Platz der Weltrangliste. Der vorherige Weltranglistenerste Cheng Yu-hsuan schied bereits in der Runde der letzten 64 aus. Der damalige 9-Ball-Weltmeister Albin Ouschan aus Österreich verlor im Viertelfinale gegen Chang Jung-Lin. Den dritten Platz belegten Ko Pin-yi und Dang Jinhu. Ralf Souquet erreichte als bester Deutscher die Runde der letzten 32.

Modus 
Vom 24. bis 31. Oktober 2016 wurden bei vier im K.-o.-System ausgespielten Qualifikationsturnieren die 128 Teilnehmer des Hauptturniers ermittelt. Das Hauptturnier fand vom 2. bis 5. Oktober 2016 statt. Die 128 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Vier Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 4. bis 5. Oktober stattfand und im K.-o.-System ausgespielt wurde. Ausspielziel waren sieben Spiele bei den Qualifikationsturnieren, neun in der Doppel-K.-o.-Phase, elf in der Finalrunde und dreizehn im Finale. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Finalrunde

Weblinks 
 
 Kuwait Open 2016 bei azbilliards.com
 Kuwait Open 2016 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

Poolbillardturnier
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Kuwait
Sportveranstaltung in Kuwait (Stadt)